Olaszország
Gavi, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében

Más
Gavi, spanyol labdarúgó